Выборы губернатора состоялись в Пензенской области 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Губернатор избирался сроком на 5 лет.

На 1 июля 2020 года в крае было зарегистрировано  избирателей, из которых 37,9 % ( избирателей) в Пензе.

Избирательная комиссия Пензенской области состоит из 14 членов, была сформирована в ноябре 2016 года на 5 лет на до 2021 года. Председатель избирательной комиссии — Александр Синюков (с 13 декабря 2016 года).

По итогам выборов, губернатором Пензенской области был избран Иван Белозерцев, набравший 78,72 % голосов избирателей и одержавший победу в первом туре.

Предшествующие события

Требования к кандидатам 
В Пензенской области кандидаты выдвигаются только политическими партиями. Самовыдвижение не допускается. Выдвинут может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет на день голосования. У кандидата не должно быть гражданства иностранного государства либо вида на жительство в какой-либо иной стране.

Муниципальный фильтр 
1 июня 2012 года вступил в силу закон, вернувший прямые выборы глав субъектов Российской Федерации. Однако был введён так называемый муниципальный фильтр, для прохождения которого кандидатам требуется собрать в свою поддержку от 5 % до 10 % подписей от общего числа муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований, в числе которых должно быть от 5 до 10 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов. Муниципальным депутатам представлено право поддержать только одного кандидата.

В Пензенской области кандидаты должны собрать подписи 8 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 8 % от их общего числа. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов, то есть в 23 из 30.

По расчёту избирательной комиссии, опубликованном 10 июля 2020 года, кандидат должен был собрать подписи от 253 до 265 депутатов всех уровней и избранных глав муниципальных образований, из которых 42 до 44 — депутатов райсоветов и советов городских округов и избранных глав районов и городских округов в 23 территориях.

Кандидаты 
Документы на регистрацию подали 5 кандидатов. Избирательная комиссия зарегистрировала их всех.

Социология

Результаты 
15 сентября Избирательная комиссия Пензенской области подвела окончательные результаты выборов. Губернатором избран Иван Белозерцев.

21 сентября 2020 года Иван Белозерцев вступил в должность губернатора Пензенской области. В этот же день губернатор И. А. Белозерцев назначил членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от правительства Пензенской области Марию Львову-Белову.

См. также 
 Выборы в Пензенской области

Уголовное дело о фальсификации выборов 
Следственный комитет России по Пензенской области возбудил в марте 2021 года против бывшего председателя участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе уголовное дело по ст. 142.1 УК РФ, обвинив её в фальсификации итогов губернаторских выборов 2020 и дополнительных выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва 2020. Она вбросила по 662 неиспользованных избирательных бюллетеня двух видов в дополнение к бюллетеням 204 избирателей, в действительности принявших участие в выборах.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Пензенской области
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Пензенская область
губернатор
Пензенская область
2020-е годы в Пензенской области